Бараков — фамилия.

Известные носители 
 русский вариант
 Бараков, Виктор Николаевич (род. 1961) — литературовед, публицист, литературный критик.
 Бараков, Николай Петрович (1905—1943) — член подпольной организации Молодая гвардия, казнённый в Краснодоне.
 Бараков, Пётр Фёдорович (1858—1919) — русский учёный-агроном, профессор, один из пионеров и организаторов русского сельскохозяйственного опытного дела.

 осетинский вариант
 Бараков, Гино Фадеевич (1890—1937) — осетинский писатель и поэт.